

События

Римская республика 
 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Нумидийский и Марк Юний Силан (два плебея); проконсул: Спурий Постумий Альбин (в Нумидии); преторы: Гай Атилий Серран, Гней Корнелий Сципион, Квинт Лутаций Катул и Квинт Сервилий Цепион (в Дальней Испании); народные трибуны: Гай Мамилий Лиметан, Луций Отацилий и Секст Педуцей (во 2-й раз); монетные триумвиры: Гай Клавдий Пульхр, Квинт Лутаций Церкон, Луций Меммий, Луций Фламиний Хилон, Маний Аквилий и Публий Порций Лека; цензоры: Марк Эмилий Скавр (патриций) и Марк Ливий Друз (плебей).
 На границе Трансальпинской Галлии войско консула Силана встречается с кимврами и тевтонами. Сенат отказывает варварам в просьбе позволить поселиться на римских землях. Римское войско разбито в битве, однако кимвры и тевтоны возвращаются в Галлию.
 Союзники кимвров тигурины (из племенного союза гельветов) переходят Рейн и вторгаются в Галлию.
 Консул Метелл отправляется в Нумидию, легатом при нём состоит Гай Марий. Метелл реорганизовывает армию и наносит поражение Югурте. Югурта переходит к партизанской войне против римлян.
 Претор Квинт Сервилий Цепион ведёт войну с лузитанами в провинции Дальняя Испания.

Азия 
 Фарнаджом становится царём Иберии
 Митридат I становится царём Коммагены и женится на дочери правителя Сирии Антиоха VIII Грипа Лаодике VII Тее.

Причерноморье 
 Война полководца Митридата Диофанта со скифами и роксоланами. Диофант наносит поражение царю скифов Палаку. Ольвия освобождается от власти скифов. Митридат заключает союз с Ольвией и Херсонесом.

Китай 
 Поход китайцев в Северную Корею. Осада столицы Чаосяни.

Родились 
 109, ок. — Тит Помпоний Аттик (ум. 32 до н. э.), друг Цицерона.
 109, ок. — Спартак, вождь крупнейшего восстания рабов в Риме.
 109, ок. — Гай Марий Младший (ум. 82 до н. э.), сын Гая Мария и Юлии Цезарис.

Скончались 
 Марк Ливий Друз — умер в должности цензора;
 Сам — царь Коммагены;
 Тит Турпилий Силан, римский префект времён Югуртинской войны.

См. также

Примечания